La Categoria 57 kg (conosciuta anche come Pesi leggeri) è stata la terza categoria di peso alle Olimpiadi di Atene 2004. Hanno partecipato 23 atlete. Le gare si sono svolte il 17 agosto.

Tabellone principale

Ripescaggi 
Le atlete eliminate dalle 4 semifinaliste nei primi round del tabellone principale sono passate ai ripescaggi: questi incontri hanno stabilito le vincitrici delle medaglie di bronzo.

Judo ai Giochi della XXVIII Olimpiade